UniSA-Australia (UCI Team Code: AUS) — австралийская непрофессиональная велокоманда, которая один раз в год собирается из австралийских гонщиков для участия в Тур Даун Андер. Команда была создана в 2001 году при участии Университета Южной Австралии для популяризации и продвижения молодых велогонщиков.

Победы

Классификации 
 Генеральная классификация (1): Патрик Джонкер (2004)
 Горная классификация (3): Гене Батес (2005), Люк Робертс (2011) и Джек Бобридж (2015)
 Молодёжная классификация (2): Гене Батес (2001 и 2003)
 Командная классификация (3): 2004, 2006 и 2017
 Борцовская классификация (1): Аллан Дэвис (2008)

Этапы

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт 
  текущий состав команды 

Велосипедные команды
Велоспорт в Австралии